Corinne Niogret (1972- ), ancienne biathlète française ;
 Justine Niogret (1978- ), écrivain française de fantasy et science-fiction ;
 Camille Niogret (1910-2009), peintre français ayant participé à Témoignage
 Hubert Niogret, critique de cinéma, producteur et réalisateur pour la télévision ;
 Philippe Niogret, essayiste français ;
 Thierry Niogret, romancier français ;

Homonymie de patronyme